Lau Lauritzen est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Lau Lauritzen (1878-1938), réalisateur danois ;
 Lau Lauritzen Jr. (1910-1977), réalisateur danois, fils de Lau Lauritzen ;
 Lau Lauritzen (1945-2009), enfant acteur et acteur danois.